YMN steht für:
 Flughafen Makkovik (IATA-Code), Flughafen von Makkovik, Neufundland und Labrador, Kanada

ymn steht für:
 Yamna (ISO-639-3-Code), eine der Ozeanischen Sprachen

Abkürzung